Александрос Лагопулос (, р. 14 януари 1939 г., Кайро, Египет) е гръцки семиотик. Почетен професор в Аристотеловия университет в Солун.

Биография 
Проф. Лагопулос завършва архитектура в Националния технически университет в Атина (1961), специализира планиране на градската среда в Центъра за урбанистични изследвания () в Париж (1969) и градоустройствена география в École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales в Париж (1969) и защитава докторат по социална антропология в Сорбоната (1970).

Академичната му кариера започва през 1962 г. като асистент в Националния технически университет в Атина, където през 1973 г. се хабилитира. От 1974 г. е професор и ръководител на департамента по градско планиране и семиотика на пространството в Аристотеловия университет в Солун.

През 1987 г. е в Изследователския център за език и семиотични изследвания в Университета на Индиана в Блумингтън, а от 1987 г. до 1988 г. в департамента по градско планиране в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. През 1988 г. е във Вестфалския университет в Мюнстер, Германия, като изследовател и гост-професор по география, а през 1995 г. е в департамента по социална и икономическа география в Университета в Упсала – Швеция.

От 1981 г. е президент на Гръцката семиотична асоциация, от 1980 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания. От 1999 г. е почетен президент на Международната асоциация по семиотика на пространството (). От 1999 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за семиотични изследвания, а от 1994 г. е член на ръководството и първи президент на Балканската асоциация за семиотични изследвания.

Признание 
Нов български университет в София му присъжда титлата почетен доктор през март 2004 г.

През 2006 г. е избран от Академията в Атина за член-кореспондент в областта на градоустройството и градското планиране.

Александрос Лагопулос в България 
Проф. Лагопулос е бил два пъти гост-професор на школите по семиотика на Нов български университет, организирани от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на НБУ. Той участва в работата на Петата (септември 1999) и Деветата (септември 2003) международна ранноесенна школа по семиотика на НБУ.

Библиография 
Дисертации
 1970 – Η επιρροή των κοσμικών αντιλήψεων επί της παραδοσιακής μεσογειακής και ινδοευρωπαϊκής πολεοδομίας. Αθήνα (Διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π., περιορισμένης κυκλοφορίας), 508 σελ.
 1970 – L’influence des conceptions cosmiques sur l’urbanisme africain traditionnel. Paris, Sorbonne, 326 p.
 1973 – Δομική πολεοδομία: Ο οικισμός ως σύστημα (Υφηγεσία στο Ε.Μ.Π.). Αθήνα: Τ.Ε.Ε., 177 σελ.

Книги
 1977 – Εγχειρίδιο πολεοδομίας, Μέρος Α΄. Θεωρία πολεοδομίας (πολεολογία) και Μέρος Β΄. Πολεοδομική επέμβαση (προγραμματισμός και σχεδιασμός). Θεσσαλονίκη: Π.Σ. Α.Π.Θ., εκπαιδευτικά συγγράμματα, 138 σελ.
 1979 – (в съавторство с Ε. Ανδρικοπούλου-Καυκαλά и Γ. Καυκαλά) Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 136 σελ.
 1981 – Εγχειρίδιο πολεοδομίας, Μέρος Β΄. Πολεοδομική επέμβαση, τ. 2. Σχεδιασμός: χωρο-λειτουργικός και κελυφών, Θεσσαλονίκη: Π.Σ. Α.Π.Θ., εκπαιδευτικό σύγγραμμα, 124 σελ.
 1992 – (в съавторство с Κ. Boklund-Lagopoulou) Meaning and Geography: The Social Conception of the Region in Northern Greece. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter, 453 p.
 1995 – Urbanisme et sémiotique, dans les sociétés préindustrielles. Paris: Anthropos, 385 p.
 2002 – Ο ουρανός πάνω στη γη: Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού και προέλευσή τους. Αθήνα: Οδυσσέας, 303 σελ.
 2004 – Επιστημολογίες του νοήματος, δομισμός και σημειωτική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής: 175 σελ.
 2012 – Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδας (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας 16). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 78 σελ.

Монографии и студии в сборници
 1966 – The Symbolism of the Ρyramid of Cheops. Αθήνα (περιορισμένη κυκλοφορία από τον εκδ. οίκο Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος), 35 σελ.
 1969 – L’orientation des monuments des cultures de mentalité archaïque, Ι. Αθήνα: Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος, 47 σελ.
 1975 – „Semeiological urbanism: An analysis of the traditional Western Sudanese settlement“. – В: Shelter, Sign and Symbol (ред. P. Oliver). London: Barrie and Jenkins, pp. 206 – 218.
 1984 – „Greece“. – В: Planning in Europe (Urban and Regional Studies 11) (ред. P. H. Williams). London: Allen and Unwin, pp. 128 – 143.
 1984 – „Ιστορικός υλισμός και επιστημολογική ανάλυση του χώρου και του προγραμματισμού“. – В: Πολεοδομικός προγραμματισμός: Θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία (ред. Γ. Καυκαλάς, Ν. Κομνηνός и Α.-Φ. Λαγόπουλος). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 107 – 132.
 1985 – „Communication and societies: The transmission of the chessboard urban pattern“. – В: Interdisciplinary Perspectives on Cross-Cultural Communication (ред. W. Enninger и K.J. Brunt). Aachen: Rader Verlag, pp. 211 – 240.
 1985 – „Mode de production asiatique et modèles sémiotiques urbains: Analyse sociosémiotique d’agglomerations antiques du Moyen-Orient“. – Semiotica 53 (1/3), pp. 1 – 129.
 1986 – (в съавторство с K. Boklund-Λαγοπούλου) „Semiotics in Greece“. – В: The Semiotic Sphere (ред. Th. A. Sebeok и J. Umiker-Sebeok). New York, London: Plenum, pp. 253 – 278.
 1988 – „Structure sociale globale et structure urbaine en Athènes classique: Vers une urbanologie fonctionnelle“. – Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τ. ΙΑ΄. Θεσσαλονίκη, σσ. 371 – 431.
 1989 – „Urban and regional semiotics: A multidisciplinary discussion“. – В: The Semiotic Web 1987 (ред. Th. A. Sebeok и J. Umiker-Sebeok). Berlin, New York, Dmsterdam: Mouton de Gruyter, pp. 466 – 506.
 1994 – „Ανάλυση αστικών πρακτικών και χρήσεων“. – В: Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη: Θεωρία, ανάλυση και πολιτική (ред. Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς и Ν. Μαραβέγιας). Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 123 – 166.
 1994 – „A semiotic look at mental images and sketch maps“. – В: Lebens-Welt Zeichen-Welt/Life world sign world (Festschrift für Martin Krampen am 65. Geburtstag), τ. 2. Lüneburg: Jansen-Verlag, pp. 421 – 458.
 1995 – „Postmodernism and geography“. – В: Ensaios em homenagema / Essays in honor of Thomas A. Sebeok (ред. Ν. Tasca), περ. Cruzeiro Semiotico 22 – 25: 437 – 452.
 1997 – „Sign conceptions in architecture and the fine arts in ancient Greece and Rome“. – В: Semiotik/Semiotics: Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur (ред. R. Posner, K. Robering и Th.A. Sebeok), t. 1. Berlin and New York: de Gruyter, pp. 900 – 911.
 1998 – (в съавторство с Π. Σταθακόπουλο, Ε.Π. Δημητριάδη и Π. Ασήμο) „Άνω Πόλη: Καταγραφή, καθορισμός και έλεγχος των χρήσεων γης“. – В: Η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης (1978 – 1997): Η αναβίωση ενός υποβαθμισμένου οικισμού (ред. Ν.Κ. Μουτσόπουλος). Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης „Θεσσαλονίκη 97“, σσ. 63 – 72.
 2000 – (в съавторство с P. Stathacopoulos) „Transportation policy in Greece in the context of the European Union“. – В: Large Scale Infrastructures and Quality of Urban Shape (Final Report), ред. V. Premzl. Luxembourg: European Commission, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST), Action C2, pp. 188 – 202.
 2003 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) α. Επισκόπηση των νοητικών χαρτών и β. Η ανάλυση του λόγου και η γεωγραφική περιοχή. – В: Семиотиката в действие. София: Нов български университет, с. 109 – 123 и 124 – 154.
 2004 – α. Πόλη, χωριό και κοινωνικές επιστήμες, β. Ο θρησκευτικός και πολιτικός συμβολισμός της πόλης στην αρχαία Ελλάδα и γ. Ο θρησκευτικός συμβολισμός της βυζαντινής πόλης“. – В: Η ιστορία της ελληνικής πόλης (в съавторство с Α.-Φ. Λαγόπουλος). Αθήνα: Ερμής και Αρχαιολογία και Τέχνες, σσ. 17 – 29, 225 – 234 και 303 – 314 αντίστοιχα.
 2008 – „Πολεοδομία και εθνική ταυτότητα: Το σχέδιο του Hébrard για τη Θεσσαλονίκη“. – В: Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες (ред. Ε. Χοντολίδου, Γ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά и Α. Λάζαρης). Αθήνα: Gutenberg, σσ. 158 – 173.
 2008 – „The symbolic meaning of the Vitruvian city“. – В: New Perspectives on the Ancient World: Modern Perceptions, Ancient Representations (Bar International Series 1782), (ред. P. P. Funari, R. S. Garraffoni и B. Letalien). Oxford: Archaeopress, pp. 79 – 87.
 2009 – „Η ανθρωποοικολογία της σχολής του Σικάγου και ο αστικός χώρος“. – В: Η κοινωνιολογία της σχολής του Σικάγου (ред. Ν. Χ. Τάτσης и Μ. Θανοπούλου). Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 321 – 349.
 2009 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou) „Non-communication systems: Signification and referent“. – В: Communication: Understanding/Misunderstanding, t. ΙΙ. Acta Semiotica Fennica XXXI (Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS, Helsinki-Imatra, 11 – 17 юни 2007), (ред. E. Tarasti). Imatra: International Semiotics Institute, pp. 840 – 850.
 2009 – „Το πεδίο της πολεοδομίας: Ιστορία, θεωρία και εφαρμογή“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 84 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 79 – 140.
 2009 – „Πολεοδομία, πολεολογία και χρήσεις γης. – В: Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το έργο του, τ. Β΄. Αθήνα: Τ.Ε.Ε., σσ. 135 – 157.
 2009 – (в съавторство с Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδη и Γ. Πισσούριο). „Πολεοδομική ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση: Η κυρίαρχη πολεοδομική χρήση στην κλίμακα του οικοδομικού τετραγώνου“. – В: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τόμ. ΙΙΙ (Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου, 2009), (ред. Β. Κοτζαμάνης, Α. Κούγκολος, Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου и Γ. Πετράκος). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σσ. 1.661 – 1.670.
 2010 – „Πολεοδομία και κοινωνία: Πολεοδομική θεωρία και εφαρμογή“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 85 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 49 – 117.
 2010 – „Πολιτική οικονομία, σημειωτική του χώρου και θεωρία λογοτεχνίας“. – В: Χώρες της Θεωρίας: Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγημάτων (ред. Α. Λαμπρόπουλος и Α. Μπαλασόπουλος). Αθήνα: Μεταίχμιο, 335 – 376.
 2010 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) „Σημειωτική, αισθητική και ποίηση“. – В: Ευτυχισμός: Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο (ред. Γ. Λαδογιάννη, Α. Μπενάτσης и Κ. Νικολουδάκη). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ.303 – 317.
 2011 – „Αναπτυξιακή τυπολογία γεωγραφικών περιοχών“. – В: Τόμος τιμητικός για τον Καθηγητή Παύλο Λουκάκη (ред. Ζ. Δεμαθάς). Αθήνα: Gutenberg, σσ.502 – 535.
 2011 – „Η σημειολογία του χώρου της αρχαίας Ελλάδας“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 86 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 103 – 135.
 2011 – „Η σημειωτική των ορίων και η διγλωσσία του μεταδομισμού“. – В: Σύνορα, περιφέρειες, διασπορές (ред. Γ. Πασχαλίδης, Ε. Χοντολίδου и Ι. Βαμβακίδου). Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 19 – 42.
 2012 – „Ιστορικές γεωγραφίες: Υλικές διαδικασίες και δυναμική της σημείωσης“. – В: Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου (ред. Ε. Π. Δημητριάδης, Δ. Π. Δρακούλης, Γ. Γ. Σιδηρόπουλος и Γ. Π. Τσότσος). Θεσσαλονίκη: Εκδ. οίκος Α. Σταμούλη, σσ. 3 – 24.
 2012 – „Η προβολή του κόσμου, του σώματος και της αισθητικής στον αστικό χώρο“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 87 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 61 – 98.

Студии и статии в научни списания
 1971 – „Rank-size and primate distribution in Greece“. – Ekistics 32 (192), σσ. 380 – 386.
 1972 – „Semeiological analysis of the traditional Αfrican settlement“. – Ekistics 33 (195), pp. 142 – 148.
 1976 – „L’orientation des monuments, des cultures de mentalité archaïque, II“. – В: Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Ζ΄. Θεσσαλονίκη, 36 σελ.
 1977 – „L’image mentale de l’agglomération“. – Communications 27, pp. 55 – 78.
 1977 – (με τον Α. Ιωαννίδη) „Sémiotique picturale: Analyse d’une mosaïque byzantine“. – Semiotica 21 (1/2), pp. 75 – 109.
 1978 – „Analyse sémiotique de l’agglomération européenne précapitaliste“. – Semiotica 23 (1/2), pp. 99 – 164.
 1981 – „Το διοικητικό και νομικό πλαίσιο του συστήματος φυσικού προγραμματισμού στην Ελλάδα“. – Πόλη και Περιφέρεια 1, σσ. 47 – 66.
 1981 – (в съавторство с Ε. Δημητριάδη и Δ. Φατούρο) „Salonico“. – Hinterland 4 (19 – 20), σσ.32 – 37.
 1982 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου и Θ. Παπαϊωάννου) „Ανασκόπηση της σημειωτικής στην Ελλάδα: Ο φορμαλισμός, η ψυχανάλυση και ο ιστορικός υλισμός“. – Σύγχρονα Θέματα 5 (14), σσ. 64 – 78.
 1982 – „An historical materialist critique of the planning models for urban and regional space“. – Πόλη και Περιφέρεια 4/5, σσ. 73 – 92.
 1983 – „Semiotic urban models and modes of production: A sociosemiotic approach“. – Semiotica 45 (3 – 4), pp. 275 – 296.
 1983 – „Σημειωτική του οικισμού“. – Διαβάζω 71, σσ. 43 – 46.
 1985 – „Historical materialism, semiotics and urban space: Towards a social semiotics of urban texts“. – Kodikas/Code 8 (3/4), σσ. 253 – 268.
 1985 – „In quest of architectural theory“. – Semiotica 55 (1/2), pp. 105 – 124.
 1985 – „Κοινωνιολογία του χώρου“. – Διαβάζω 119, σσ. 35 – 41.
 1985 – „Minoan architectural design“. – Kodikas/Code 8 (1/2), σσ. 167 – 175.
 1985 – „Semiotics of space and social science“. – Espace et Sociétés 47, pp. 391 – 405.
 1986 – „Θεωρία της αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονική της θεωρίας στον Eco“. – Διαβάζω 145, σσ. 39 – 45.
 1986 – „Semiotics and history: A marxist approach“. – Semiotica 59 (3/4), pp. 215 – 244.
 1986 – „Social formation and settlement network in Greece“. – Geoforum 17 (1), pp. 39 – 56.
 1987 – „Against reactionary aesthetics: Aesthetics, semiotics and Marxism“. – Kodikas/Code 10 (1/2), σσ. 167 – 179.
 1988 – „Über die Möglichkeit einer materialistischen Soziosemiotik“. – Zeitschrift für Semiotik 10 (1/2), S. 9 – 27.
 1990 – „The epistemology of space: A marxist approach“. – Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 13, σσ. 221 – 250.
 1990 – „Two semiotic approaches to space“. – Kodikas/Code 13 (1/2), pp. 107 – 118.
 1993 – „From the stick to the region: Space as a social instrument of semiosis“. – Semiotica 96 (1/2), pp. 87 – 138.
 1993 – „Postmodernism, geography and the social semiotics of space“. – Environment and Planning D: Society and Space 11, pp. 255 – 278.
 1993 – „The social semiotics of sketch maps“. – VS: Quaderni di Studi Semiotici 65 – 66, pp. 107 – 133.
 1994 – „Semiotics and archeology: The fine arts and the conception of space in ancient Greece“. – Revista de Historia da Arte e Arqueologia 1 (Βραζιλία), σσ. 10 – 22.
 1995 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou) „Esthétique et vie pratique: La conception esthétique de la région“. – S: European Journal for Semiotic Studies 7 (1/2), pp.137 – 149.
 1995/96 – „Semiotics and archeology: The symbolic meaning of art and space in imperial Rome“. – Revista de Historia da Arte e Arqueologia 2, pp. 9 – 17.
 1997 – „Ο θρησκευτικός και πολιτικός συμβολισμός της πόλης στην αρχαία Ελλάδα“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 63, σσ. 49 – 55.
 1997 – „Ο θρησκευτικός συμβολισμός της βυζαντινής πόλης“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 64, σσ. 65 – 74.
 1997 – „Πόλη και κοινωνικές επιστήμες“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 62, σσ. 8 – 16.
 1998 – „The semiotic and the social in Prieto’s thought“. – Semiotica 122 (3/4), pp. 279 – 289.
 1998 – „Spatial discourses: Origins and types“. – Semiotica 119 (3/4), pp. 359 – 402.
 1999 – (в съавторство с Ε.Π. Δημητριάδη и Π. Σταθακόπουλο). „Η νέα φυσιογνωμία της Κατερίνης: Αναδιάρθρωση του κέντρου και της εικόνας της πόλης“. – Τεχνικά Χρονικά 19(1/2), σσ. 7 – 18.
 1999 – „Subjectivism in historical geography: From geosophy to postmodernism“. – Το Αίθριον: Επιστημονική Επετηρίς Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. 16, σσ. 75 – 97.
 2000 – „A global model of communication“. – Semiotica 131 (1/2), pp. 45 – 77.
 2000 – „Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού“. – Εθνολογία 6/7, 1998 – 99, σσ. 61 – 90.
 2001 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „The symbolism of space in Ethiopia“. – Aethiopica: International Journal of Ethiopian Studies (Wiesbaden) 4, pp. 55 – 95.
 2003 – „Raum und Metapher“. – Zeitschrift für Semiotik (Metaphern in Sprache, Literatur und Architektur) 25(3/4), pp. 353 – 391.
 2004 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „Classification, metaphor and power: Built space in Ethiopia“. – Koht ja Paik/Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics IV, σσ. 11 – 56.
 2004 – „Codes, space, and national identity: the 1918 plan for the city of Thessaloniki“. – Semiotica 150 (1/4), pp. 169 – 196.
 2004 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „Roi, loi, espace et comsologie: Le camp militaire traditionnel en Ethiopie“. – Droit et Culture 47 (1), pp. 209 – 230.
 2004 – „Static structuralism versus the dynamics of structure“. – Semiotica 149 (1 – 4), pp.1 – 35.
 2004 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) „Συμβολισμός και σημειωτική“. – Πόρφυρας 111, σσ. 127 – 136.
 2005 – „Monumental urban space and national identity: The early twentieth century new plan of Thessaloniki“. – Journal of Historical Geography 31, pp. 61 – 77.
 2009 – „The semiotics of the Vitruvian city“. – Semiotica 175 (1/4), pp. 193 – 251.
 2009 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou). „Signification and referent in noncommunication systems“. – The American Journal of Semiotics 25(3/4), pp. 41 – 65.
 2009 – „The social semiotics of space: Metaphor, ideology, and political economy“. – Semiotica 173 (1/4), pp. 169 – 213.
 2010 – „From sémiologie to postmodernism: A genealogy“. – Semiotica (Special issue: Part I, On John Deely’s Four Ages of Understanding) 178(1/4), 169 – 253.
 2011 – „Ποίηση και επικοινωνία: Μία σημειωτική ματιά στον Λειβαδίτη“. – Φιλόλογος 143, σσ. 85 – 96.
 2011 – „Subjectivism, postmodernism, and social space“. – Semiotica 183(1/4), pp.129 – 182.
 2012 – „Saussure and Derrida: The semiotics of limitlessness“. – The Journal of American Semiotics 28(3/4), pp. 231 – 255.

Източници 

Гръцки учени
Семиотици
Парижки университет
Калифорнийски университет – Лос Анджелис
Преподаватели в Солунския университет
Доктор хонорис кауза на НБУ
Родени през 1939 година
Родени в Кайро